Tumo steht für:

 eine tantrische Meditationstechnik des Vajrayana-Buddhismus, siehe Tummo

Tumo ist der Familienname folgender Personen:

 David Barmasai Tumo (* 1989), kenianischer Marathonläufer